Ка́лев:
 Калев — персонаж карело-финской и эстонской мифологии.
 «Калев» — эстонское спортивное общество.
 «Калев» — колхоз в Эстонской ССР.
 «Калев» — центральный стадион в Таллине.
 «Калев» — эстонский футбольный клуб из Таллина.
  — молодёжная команда таллинского ФК «Калев».
 «Калев III» — третья команда таллинского ФК «Калев».
 «Калев» — эстонский футбольный клуб из Силламяэ.
  — молодёжная команда ФК «Калев» (Силламяэ).
 «Калев» — эстонский футбольный клуб из Тарту.
  — эстонский футбольный клуб из Пярну, существовавший до 1993 года.
 «Калев» — эстонский баскетбольный клуб из Таллина.
  (или «Таллинна Калев») — эстонский баскетбольный клуб из Таллина, основанный в 2002 году.
  — эстонский женский футбольный клуб из Таллина.
 «Калев-Вялк» — хоккейный клуб из Тарту.
  — многофункциональная арена (спортивный зал) в Юхкентали, Эстония.
 Подводные лодки типа «Калев» — серия из двух торпедно-минных подводных лодок.
 «Калев» — эстонская подводная лодка.
 Калев — эстонское мужское имя.
 Калев — эстонская фамилия.
 «Калев» — название эстонской кондитерской фабрики Orkla Eesti AS до 2 февраля 2018 года.

Кале́в:
 Кале́в — еврейское мужское имя, вариант написания имени .
 Кале́в бен Иефуне (Халев сын Иефонниин) — ветхозаветный военачальник.

См. также 
 
 
 Калевипоэг